Multicar (Multicar Spezialfahrzeuge GmbH) — единственная автомобильная компания ГДР, до сих пор продолжающая выпуск своей продукции после объединения Германии. Специализируется на производстве лёгких многоцелевых грузовичков. В Советский Союз было поставлено несколько тысяч универсальных машин Multicar-24 и Multicar-25 с различными надстройками.

История 
Компания начала своё существование в 1920 году с механической мастерской Артура Адэ в городе Вальтерсхаузен и поначалу занималась производством сельскохозяйственной техники, прицепов, прицепных (в том числе буксирных) устройств и различных соединительных муфт. После Второй мировой войны Вальтерсхаузен оказался в Советской оккупационной зоне. В 1948 году завод был национализирован и преобразован в Народное Предприятие (VEB).
В 1951 году был построен опытный образец внутризаводского грузового автомобиля компактного класса DK2002 с дизельным двигателем.
С 1956 года был налажен выпуск усовершенствованной модели DK2003 (DK3) «Diesel Ameise» (Дизельный муравей), а с 1957 года модель DK2004 (DK4), который с 1958 года получил запатентованное имя Multicar и модель М21. В последующие годы завод создавал новые модели, которые получали закрытую кабину водителя, где водитель уже сидел, а не стоял, а позже и двухместную кабину. Продукция предприятия активно экспортировалась не только в страны соц. лагеря, но и в Западную Европу. После воссоединения Германии предприятие оперативно и в полном объёме воспользовалось представленным шансом на кооперацию и интеграцию с сектором автомобильной промышленности Западной Германии, что позволило ему избежать издержек переходного периода без существенных потерь.
В 1998 году контрольный пакет акций «Multicar Spezialfahrzeuge GmbH» был передан в собственность компании «Hako-Gruppe», которая таким образом стала основным учредителем тюрингской фирмы.

Модельный ряд 

 Мультикар-21 (1956—1964). Первая модель компактного двухтонного грузовика, развитие ранее выпускавшейся заводом грузовой тележки-транспортёра. Водитель располагался стоя, его спину поддерживал мягкий поясничный упор. Вход водителя происходил через дверцу, расположенной фронтально, при этом кабина как таковая отсутствовала. Управление автомобилем осуществлялась с помощью рычагов, расположенных по бокам. Силовой агрегат — одноцилиндровый дизельный двигатель мощностью 6 л. с. Максимальная скорость достигала 15 км/час. Выпускалось 5 вариантов навесного сменного оборудования, в том числе снежный отвал и пескоразбрасыватель. Всего было произведено 14 тыс. экземпляров.

 Мультикар-22 (1964—1974). Одноместный компактный грузовик с закрытой кабиной. Комплектовался  V2 c воздушным охлаждением (800 см³, 13 л.с), полностью синхронизированной 3-ступенчатой коробкой передач. Силовой агрегат располагался справа от кабины водителя. Количество навесного оборудования увеличилось до 10 видов. Выпускалась модификация 22D — самосвал с трёхсторонней разгрузкой. Максимальная скорость автомобиля составляла 23 км/час. Всего было произведено 42,5 тыс. экземпляров.
 Мультикар-24 (1974—1978). Модель с более мощным силовым агрегатом. Оснащалась 4-цилиндровым дизельным двигателем (1997 см³, 45 л. с.) и синхронизированной 4-ступенчатой КПП. Грузоподъёмность выросла до 2,2 т, максимальная скорость до 50 км/час. Количество навесного оборудования достигло 14 видов. Всего было произведено 25,6 тыс. экземпляров.

 Мультикар-25 (1978—1992). Самая массовая модель за всё время существования завода. Кабина цельнометаллическая двухместная, которая откидывалась вперёд для доступа к силовому агрегату. Грузоподъемность увеличилась до 2,3 т, скорость — 60 км/ч. Минимальный радиус поворота составлял 4,5 м, скорость передвижения на первой передаче от 2 до 4 км/ч. Колёса 13-дюймовые. Было доступно 20 видов сменного оборудования. В СССР было поставлено около 20 тыс. экземпляров данной модели.

 Мультикар-26 (1992—2001). Модель с ещё более доступными модификациями: с двумя вариантами колёсной базы, с двухместной или пятиместной кабиной; с полным приводом и как опцией межколёсной блокировкой сзади. Двигатель дизельный 4-цилиндровый Iveco мощностью 78 л/с объёмом 2800 см³. Рама цельная, кабина из оцинкованного железа. Подвеска рессорная, задние колёса 14-дюймовые, спаренные. Длина автомобиля составляла 4,3 м, ширина 1,6 м. Максимальная скорость составляет 90 км/ч. Гамма выпускаемых модификаций включала самосвалы, мусоровозы, автокраны, погрузчики, автолестницы, поливальные и снегоуборочные машины, аэродромную технику.

 Мультикар-27 (2001-н.в.). Усовершенствованная версия предыдущей модели с другой гидравликой. Комплектуется турбодизельным двигателем VW мощностью 102 л/с, соответствующий нормам Евро-5. Грузоподъёмность увеличена до 2,9 т. Минимальная скорость с ходоуменьшителем 0,6 км/ч, максимальная — до 90 км/ч.

 Мультикар-30 (Fumo) (2001-н.в.). Самая мощная модель серии. Комплектуется дизельным двигателем IVECO F1C мощностью 145 л. с. объёмом 3000 см³, соответствующий нормам Евро-4. Грузоподъёмность 2,7 т. Рама составная из двух половин, соединённых болтами. Кабина облицована пластиком по жёсткому каркасу. Передние и задние тормоза дисковые, с АБС, колёса 16-дюймовые. Передняя подвеска независимая, пружинная; задняя рессорная. Максимальная скорость до 110 км/ч. Средний расход топлива в режиме эксплуатации навесного оборудования заявлен автозаводом в 10—12 л/100 км.

 Мультикар-Tremo (2004-н.в.). Самая компактная и маневренная полноприводная модель. Главное отличие от предыдущих — подруливающие задние колёса с возможностью движения автомобиля боком, а развернуться грузовик может на площадке диаметром 6,2 м. Комплектуется дизельным двигателем VW BYC мощностью 100 л. с. объёмом 2000 см³, соответствующий нормам Евро-4, с автоматической гидростатической трансмиссией. Стоимость единицы как минимум вдвое дороже автомобилей других выпускаемых моделей.

Современное состояние 
По состоянию на 2017 год Multicar входит в состав компании <<Hako>> и производит три семейства моделей компактных и манёвренных машин — М27, Fumo и Tremo с габаритной шириной от 1,32 до 1,62 м, предназначенных для обслуживания промышленных производств, коммунального, садово-паркового и сельского хозяйств, строительных, дорожных, высотных работ и много другого. Полный список сменных элементов для Multicar насчитывает в общей сложности более 100 позиций. Также на базе грузовика концерном Krauss-Maffei выпускается броневик Mungo. Все модификации выпускаются исключительно под заказ.

Галерея

См. также 
 Barkas
 IFA W50
 Электрон (автомобиль)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный сайт на русском языке

Промышленность ГДР
Автомобилестроительные компании Германии
Производители грузовых автомобилей Германии
Автомобили ГДР